Siang-čcheng může být:

 Siang-čcheng (Fu-ťien) – městský obvod v městské prefektuře Čang-čou v provincii Fu-ťien;
 Siang-čcheng (Čou-kchou, Che-nan) – městský okres v městské prefektuře Čou-kchou v provincii Che-nan;
 Siang-čcheng (Sü-čchang, Che-nan) – okres v městské prefektuře Sü-čchang v provincii Che-nan;
 Siang-čcheng (Chu-pej) – městský obvod v městské prefektuře Siang-jang v provincii Chu-pej;
 Siang-čcheng (S’-čchuan) – okres v autonomním kraji Kardze v provincii S’-čchuan;
 Siang-čcheng (Ťiang-su) – městský obvod v městské prefektuře Su-čou v provincii Ťiang-su.

Externí odkazy